The Last Duel, film taïwanais de 1971, réalisé par  (titre original : Xia yi shuang xiong) ;  
  , drame d'arts martiaux taïwanais de Ling Yun sorti en 1981 (titre original : 英雄對英雄) ;  
 Last Duel, jeu de tir à défilement vertical japonais de 1988 par Capcom ;  
 The Last Duel, film d'action hong-kongais réalisé par Sau-Ming Fan et sorti en 1989 ;   
 The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France, livre de 2005 du médiéviste américain Eric Jager ;  
 Pouchkine : Le Dernier Duel, drame russe de 2006 sur la mort de Pouchkine ;  
 The Last Duel, court métrage britannique de 2010 sur , vainqueur du dernier duel fatal en Angleterre ;  
 The Last Duel, titre original du drame historique anglo-américain de 2021 Le Dernier Duel, basé sur le livre d'Eric Jager (2005).

Notes et références